1921-1930